Проспе́кт Свердлова:

 Проспект Свердлова — проспект в Дзержинске (Белоруссия).
 Проспект Свердлова — название Михайловской улицы в Ломоносове (Санкт-Петербург, Россия) в 1919—1998 годах.

См. также 
 Бульвар Свердлова — прежнее (в 1962—2006 гг.) название бульвара Победы в Йошкар-Оле.
 Площадь Свердлова
 Улица Свердлова